Il singolare del torneo di tennis Adelaide Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Neil Borwick che ha battuto in finale Mark Philippoussis 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Michael Tebbutt (primo turno)
 David Adams (semifinali)
 Paul Kilderry (secondo turno)
 Dick Norman (secondo turno)

 Bing Pan (primo turno)
 Mark Kaplan (primo turno)
 Kent Kinnear (primo turno)
 Grant Doyle (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Adelaide Challenger 1994